Svetovni pokal v alpskem smučanju, 1996.

Skupne uvrstitve: moški 

-Dobitniki kristalnega globusa:

Skupne uvrstitve: ženske 

-Dobitnice kristalnega globusa:

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1996
1996 v športu